Trenggalek (regentschap), een regentschap in Oost-Java (Java, Indonesië)
Trenggalek (onderdistrict), een onderdistrict in dit regentschap
Trenggalek (stad), de hoofdstad van dit onderdistrict en van het gelijknamige regentschap